Браньево (, ) — название ряда населённых пунктов в славянских странах:

 Браньево (Зворник) — населённый пункт (деревня) в общине Зворник Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
 Бранево (также Браньево) — город в Браневском повяте Варминьско-Мазурского воеводства Польши.